Вале́рий Па́влов:
 Павлов, Валерий — советский и российский певец. Исполнитель песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «Остановите музыку» (1977).
 Павлов, Валерий Агеевич (род. 1928) — советский конструктор крылатых ракет воздушного и морского базирования. Лауреат Ленинской премии, Почётный авиастроитель.
 Павлов, Валерий Анатольевич (род. 1986) — российский футболист, полузащитник.
 Павлов, Валерий Викторович (1939—1994) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Павлов, Валерий Михайлович (род. 1952) — глава Администрации города Твери с марта 2012 года по май 2014 года. Примечания